Osredek (gmina Cerknica)
 Osredek (gmina Šentjur)
 Osredek (gmina Velike Lašče)
 Osredek (gmina Zagorje ob Savi)